El nombre Manuel Antonio Bonilla puede referirse a:

 Manuel Antonio Bonilla Rebellón, escritor y académico colombiano.
 Manuel Antonio Bonilla Nava, político costarricense.